Center Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Center Lake (Calhoun County, Florida)
 Center Lake (Lake County, Florida)
 Center Lake (Idaho)
 Center Lake (Kosciusko County, Indiana)
 Center Lake (Steuben County, Indiana)
 Center Lake (Iowa)
 Center Lake (Manistee County, Michigan)
 Center Lake (Osceola County, Michigan)
 Center Lake (Schoolcraft County, Michigan)
 Center Lake (Cook County, Minnesota)
 Center Lake (Todd County, Minnesota)
 Center Lake (Nebraska)
 Center Lake (Oregon)

Siehe auch:
 Central Lake